Avilov (masculin) ou Avilova (féminin) peut faire référence à :
 (féminin Avilova), un nom de famille d'origine russe,
, plusieurs localités rurales de Russie,
, une formation géologique d'Ukraine.
Vladimir Avilov (1995-), footballeur estonien

Voir aussi